Rosamunde steht für 

 einen weiblichen Vornamen, siehe Rosamund zu Namensträgern
 (540) Rosamunde, einen Asteroiden

Rosamunde ist der Name folgender Werke:

 Rosamunde (Singspiel), Mannheim 1780, von Anton Schweitzer, nach einem Libretto von Christoph Martin Wieland
 Rosamunde (Schauspiel), von Helmina von Chézy, zu dem Franz Schubert die Bühnenmusik schrieb
 Streichquartett Nr. 13 „Rosamunde“, ein Streichquartett von Franz Schubert
 Rosamunde (Lied), Lied nach der Melodie Skoda Lasky von Jaromír Vejvoda
 Rosamunde (Film), deutscher Film (1990)